Марш независимости () — национальный гимн Турции и Турецкой Республики Северного Кипра. Слова гимна написал Мехмет Акиф Эрсой, музыку — Осман Зеки Унгёр (1930) и Эдгар Манас (1932).

Текст

Примечания

Ссылки 
 Музыка гимна (без слов)

Турция
Государственные символы Турции
Песни 1924 года